Tyson kan syfta på:

Tyson (släkte) – en fiskart

Personer med förnamnet Tyson
Tyson Barrie (1991–), kanadensisk ishockeyspelare
Tyson Beckford (1970–), amerikansk modell och skådespelare 
Tyson Chandler (1982–), amerikansk basketspelare 
Tyson Gay (1982–), amerikansk sprinter
Tyson Pedro (1991–), australisk MMA-utövare
Tyson Ritter (1984–), amerikansk musiker
Tyson Strachan (1984–), kanadensisk ishockeyspelare

Personer med efternamnet Tyson
Cicely Tyson (1924–2021), amerikansk skådespelare
Lawrence Tyson (1861–1929), amerikansk politiker
Mike Tyson (1966–), amerikansk boxare
Nathan Tyson (1982–), engelsk fotbollsspelare
Neil deGrasse Tyson (1958–), amerikansk astrofysiker

Se även
 Tyson Lake